Сувіньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 125 км на захід від Орлеана, 26 км на північний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 307 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 795,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Історія муніципалітету Сувіньє
 Сувіньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сувіньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр і Луара